Oberkampf steht für:

 mehrere nach Christophe-Philippe Oberkampf benannte Straßen, deren bekannteste im 11. Arrondissement in Paris liegt und auch dem umliegenden Szeneviertel diesen Namen gibt, siehe Rue Oberkampf und Oberkampf (Paris)
 Oberkampf (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems
 eine bekannte französische Rockband, siehe Oberkampf (Band)
 eine deutsche Band, siehe Rue Oberkampf (Band)

Oberkampf ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp Jakob Oberkampf (1714–1781), württembergischer Industrieller
 Christophe-Philippe Oberkampf (1738–1815), deutschstämmiger französischer Industrieller
 Émilie Oberkampf (1794–1856), dessen Tochter und Pionierin der Kindergärten in Frankreich